Kedungdawa (Gabuswetan), een plaats in Indonesië
Kedungdawa (Kedawung), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing